Ребекка «Бекки» Скотт (, род. 1 августа 1974 года, Вегревиль, Альберта, Канада) — канадская лыжница и спортивный администратор.

Биография 
Окончила Университет Ватерлоо. Имеет степень бакалавра искусств.

Спортивные достижения 
Зимние Олимпийские игры:
 Зимние Олимпийские игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити — золотая медаль в гонке преследования.
 Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине — серебряная медаль в командном спринте.
Иные международные соревнования:
 Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2003 года (Валь-ди-Фьемме, Италия) — 4 место в спринте
 Кубок мира по лыжным видам спорта 2005 года (Вернон, Канада) — 2 место в преследовании
 Кубок мира по лыжным видам спорта 2005 года (Вернон, Канада) — 1 место в спринте
 Кубок мира по лыжным видам спорта 2005 года (Кенмор, Канада) — 2 место в гонке на 10 км с раздельным стартом
 Кубок мира по лыжным видам спорта 2005 года (Кенмор, Канада) — 1 место в гонке на 15 км с масс-старта
 Кубок мира по лыжным видам спорта 2005 года (Кенмор, Канада) — 2 место в командном спринте
 Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2005 года (Оберстдорф, Германия) — 4 место в преследовании.

Работа в национальных и международных спортивных организациях 
Член Комитета спортсменов  и Совета  Всемирного антидопингового агентства.

Член Совета директоров Канадского центра по спортивной этике.

С 17 мая 2006 года — член совета директоров организационного комитета зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

Член Исполкома и Совета спортсменов Олимпийского комитета Канады.

Работа в Международном олимпийском комитете (МОК) 
С 2006 года — член МОК.

С 2006 года — член Комиссии спортсменов МОК.

С 2007 года — член Координационной комиссии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

С 2009 года — член Координационной комиссии Первых юношеских Олимпийских игр в Инсбруке в 2012 году.

Общественная деятельность 
Национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Специальный советник правозащитной организации Right To Play по вопросам Олимпиады 2010 года в Ванкувере.

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте МОК
 Биография на сайте Олимпийского комитета Канады

Выпускники Университета Атабаски
Лыжники Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Члены Международного олимпийского комитета
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии